Baechler oder Bächler ist der Familienname folgender Personen:

 Christin Baechler (* 1964), deutsche Schauspielerin
 Donald Baechler (1956–2022), US-amerikanischer Künstler
 Emil Bächler (1868–1950), Schweizer Naturwissenschaftler und Konservator
 Günther Baechler (* 1953), Schweizer Diplomat, Politologe und Maler
 Hagen Bächler (* 1931), deutscher Kunsthistoriker
 Hans Bächler (1924–2012), Schweizer Politiker und Staatsrat des Kantons Freiburg
 Stefan Bächler (* 1967), Schweizer Künstler
 Wolfgang Bächler (1925–2007), deutscher Lyriker und Prosaist

Siehe auch:
 Bechler